Bitwa o forty Dagu (1858)
 Bitwa o forty Dagu (1859)
 Bitwa o forty Dagu (1860)